Мармелейру () — португальська власна назва.

Топоніми

Мармелейру (Бразилія) — муніципалітет.

Мармелейру (Гуарда) — парафія.
 Мармелейру (Сертан) — парафія.